Ла Лагуна Сека има више значења:

 Ла Лагуна Сека (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Лагуна Сека (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лагуна Сека, Паредон (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Лагуна Сека (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лагуна Сека (Авеветитла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Лагуна Сека (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику